Ла-Трапп () — аббатство во Франции, центр реформы цистерцианского ордена, в результате которой в 1663 году образовалась ветвь цистерцианцев, получившая по имени аббатства название трапписты. Основано в 1140 году. Находится в Нижней Нормандии примерно в 100 км к западу от Парижа.

История 
Аббатство основано в 1140 году. Через семь лет присоединилось к цистерцианскому ордену, после чего стало подчиняться аббатству Клерво. После периода роста и процветания наступил упадок, монастырь несколько раз разорялся в Столетнюю войну.

В 1662 году аббатом Ла-Траппа стал А.-Ж. ле Бутилье де Рансе, который в ответ на послабление правил и снижение дисциплины в других цистерцианских монастырях основал новый орден, получивший официальное название «Орден цистерцианцев строгого соблюдения» (Ordo Cisterciensis Strictioris Observantiae). Через некоторое время новая ветвь цистерцианцев стала неофициально именоваться по своему центру траппистами. Монастыри траппистов отличались суровой аскезой, строгой дисциплиной и неукоснительным соблюдением правил святого Бенедикта. Многие цистерцианские монастыри во Франции и остальной Европе приняли реформу и перешли в новый орден.

Во время французской революции монастыри траппистов, как и прочие монастыри страны были национализированы, а монахи изгнаны. В аббатство Ла-Трапп монахи получили возможность вернуться в 1815 году, однако обнаружили монастырь в руинах. Восстановление Ла-Траппа продолжалось более 15 лет, в 1832 году была освящена новая монастырская церковь.

В 1880 году монахи ещё раз изгонялись из Ла-Траппа антиклерикальным правительством, но вскоре смогли вернуться. В 90-х годах XIX века в аббатстве шли масштабные строительные работы.

Современное состояние 
Ла-Трапп — действующее аббатство. В настоящее время аббатом монастыря является Геррик Рейтц-Сежот (Guerric Reitz-Séjotte).

Ссылки 
 Официальный сайт аббатства
 «La Trappe» //Catholic Encyclopedia (1913)

Появились в 1140 году
Аббатства Франции
Цистерцианские монастыри Франции
Католические монастыри Франции
Траппистские монастыри
Здания и сооружения Нормандии
Монастыри, основанные в XII веке
Орн